Sonic a következőket jelentheti:

 Sonic Syndicate, svéd death metal együttes
 Sonic Team, videójáték-fejlesztő cég
 Sonic a sün, videójáték szereplő
 Sonic the Hedgehog, az első játék a Sonic the Hedgehog sorozatban
 Sonic the Hedgehog (franchise), népszerű videojáték-sorozat
 Sonic Youth, amerikai rockegyüttes
 Sonic X, japán-amerikai rajzfilmsorozat